Charles-Robert Hecquet (1750-1796), homme politique français ;
 Laura Hecquet (1984-), danseuse étoile française ;
 Philippe Hecquet (1661-1737), médecin français ;
 Robert Hecquet (?-?), footballeur français ;
 Robert Hecquet (1693-1775), graveur et marchand d'estampes français ;
 Sophie Hecquet (1944-2012), animatrice de radio et de télévision française ;
 Stephen Hecquet (1919-1960), écrivain français ;
Patronyme français